El término Edison se refiere habitualmente al inventor estadounidense Thomas Alva Edison. En esta enciclopedia, puede referirse a:

Edison, estación de la Línea 1 del Metro de Monterrey;
Edison, película estadounidense de 2005, dirigida por David J. Burke;
Edison, pueblo en el estado estadounidense de Georgia;
Edison, villa en el estado estadounidense de Nebraska;
Edison, municipio en el estado estadounidense de Nueva Jersey;
Edison, villa en el estado estadounidense de Ohio;
Edison, lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Washington.

Además, puede referirse a las siguientes personas:

 Harry Edison (1915-1999), músico de jazz;
 Edison Denisov (1929-1996), compositor ruso;
 Edison Méndez (1979-), futbolista ecuatoriano;
 Edison Chen (1980-), cantante de pop chino.